Rymal est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jacob Rymal (1790-1856), agriculteur et homme politique du Haut-Canada
Joseph Rymal (1812-1900), homme politique canadien en Ontario
 (1759-1852), colon et pionnier du Haut-Canada

Homonymie de patronyme